Жонк'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Воклюз
 Жонк'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Од
 Жонк'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Жонк'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза
 Жонк'єр () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн